Schußbach ist ein geographischer Name

eines Ortes:
 Schußbach (Trautskirchen), Weiler der Gemeinde Trautskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

von Gewässern:
 Schußbach (Deichselbach), rechter Zufluss des Deichselbachs in Dreuschendorf, Markt Buttenheim, Landkreis Bamberg, Bayern
 Schußbach (Schwärzenbach), linker Oberlauf des Schwärzenbachs bei Ostin, Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern